Янсінь () — повіт у складі міста префектури Хуанші на південному сході провінції Хубей Китайської Народної Республіки. Повіт переважно сільський, але більш процвітаючий, ніж його сусід, повіт Туншань. Згідно  населення Китаю (2000), населення округу становило 949 102 особи, що означає щільність населення 341 людину на квадратний кілометр.

Історія 
У Янсіні є сім неолітичних місць і вісім місць часів династії Шан-Чжоу. У 201 році до н.е., округ був побудований як Сячжі (); Назва "Янсінь" вперше з'явилася за часів династії Цзінь.

З періоду Північної та Південної династій провінція Хубей стала визначною територією виробництва чаю. Вона стала армією Синго () під час династії Сун. У цей період конфуціанські школи були введені в Сингуо. За часів династії Юань вона називалася Xingguo Road і мала найбільший видобуток срібла серед усіх доріг у Хубеї. За часів династії Цін область Янсінь стала префектурою Синго.

Під час пізньої династії Цін округ Янсінь служив штаб-квартирою для західного маршу Небесного Царства Тайпін. У 1912 році префектура була перетворена в округ, а в 1914 році змінила назву на округ Янсінь. У 1926 році було створено комітет Комуністичної партії Китаю, і Янсінь став центром комуністичної діяльності в південно-східному Хубеї. Під час Другої японо-китайської війни жителі Янсіня сформували чотири контряпонські бази та воювали в битві за Ухань, щоб захистити Ухань. Янсінь був окупований 43-ю армією 15-го легіону 4-ї польової армії Народно-визвольної армії 16 травня 1949 року.

Географія 
Повіт Янсінь займає південну частину міста Хуанші, межує з Цзянсі на півдні та з повітом Туншань на заході. Уздовж східного кордону округу протікає річка Янцзи.

Південна частина округу, розташована в передгір'ях гір Муфу, усіяна безліччю невеликих пагорбів.

Клімат

Примітки

Посилання 

 
Населені пункти Китаю
Містечка КНР